Мэйсон (), также известная как Sam No — американский порнорежиссёр, лауреатка премий AVN Award, XRCO Award и ряда других.

Ранняя жизнь 
Родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния; в юности некоторое время провела в Сиэтле, штат Вашингтон. Получила степень в области политологии.

Карьера 
В 2015 году Мэйсон стала первой женщиной, выигравшей премию AVN Award в номинации «режиссёр года».

Премии

Примечания

Ссылки 
 
 Mason's directing credits at the AFDB

Порнорежиссёры США
Артисты, известные под псевдонимами
Порнорежиссёры по алфавиту
Члены Зала славы AVN